Edward Kenney est un nom pouvant désigner:

 (1845-1916), joueur anglais de cricket
 (1884-1938), homme politique américain du New Jersey
 (1884-?), as de l'aviation australien
Edward Tourtellotte Kenney (1888-1974), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (1921-2006), joueur américain de baseball
 (1924-2019), latiniste et professeur britannique
 (1933-2018), chanteur et acteur américain

Voir aussi
Edward Kenny (1800-1891), maire canadien d'Halifax

Kenney, Edward